Группа D Кубка африканских наций 2019 является частью группового этапа Кубка африканских наций 2019 и прошёл с 23 июня по 1 июля. Группа состоит из сборных Марокко, Кот-д’Ивуара, ЮАР и Намибии. Все матчи группы прошли в Каире.

Таблица 

Начало всех матчей дано по Стандартному центральноафриканскому времени (UTC+2)

Марокко − Намибия

Кот-д'Ивуар − ЮАР

Марокко − Кот-д'Ивуар

ЮАР − Намибия

ЮАР − Марокко

Намибия − Кот-д'Ивуар

Примечания

Ссылки 
 

Кубок африканских наций 2019
Кубки африканских наций